Jméno a příjmení Jozef Piaček může označovat:

 Jozef Piaček (filosof) (* 1946) – slovenský filosof
 Jozef Piaček (fotbalista) (* 1983) – slovenský fotbalista
 Jozef Piaček – slovenský autor čítanek pro střední odborné školy